Buchanan může být:

 příjmení
 James Buchanan (1791–1868) – prezident Spojených států amerických
 James M. Buchanan (1919–2013) – americký ekonom
 Mark Buchanan (* 1961) – teoretický fyzik
 Pat Buchanan (* 1938) – americký spisovatel

 místopis
 Buchanan County – název tří okresů ve Spojených státech amerických
 Buchanan County (Iowa) – okres státu Iowa
 Buchanan County (Missouri) – okres státu Missouri
 Buchanan County (Virginie) – okres státu Virginie
 Buchanan (Kalifornie)
 Buchanan (Georgie)
 Buchanan (Michigan)
 Buchanan (New York)
 Buchanan (Severní Dakota)
 Buchanan (Oregon)
 Buchanan (Tennessee)
 Buchanan (Virginie)
 Buchanan (Wisconsin)